Нижче наведений список міст обласного підпорядкування України за часткою українців у населенні за даними переписів 1926, 1939, 1959, 1989 та 2001 років.

1926 ‒ 2001 
Частка українців у населенні міст, які мали статус міста обласного підпорядкування у 2001 р., %

1897 
Міста українських губерній Російської імперії за часткою україномовного населення за переписом 1897 року:

Див. також 
 Українці в Україні
 Міста України (за населенням)
 Населення України

Примітки 

Україна